Andi (volk), een klein Kaukasisch volk in het westen van de Russische autonome republiek Dagestan
Andi-talen, een Nach-Dagestaanse taalgroep
Andi (taal), een van de Andi-talen
Andi (dorp), een dorp in het westen van de Russische autonome republiek Dagestan
Andi (voornaam), een jongensnaam
de artiestennaam van de Duitse musicus Andreas Meurer

Zie ook
Han Andi, keizer van China van 106 tot 125, uit de Han-dynastie